Dubler steht für:

 Dubler Mohrenköpfe

Personen:
 Albert Dubler (1857–1903), Schweizer Pathologe und Bakteriologe
 Anne-Marie Dubler (* 1940), Schweizer Historikerin

 Cedric Dubler (* 1995), australischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Dobler